Karlvik kan syfta på:

 Karlvik, Leppävirta – en egendom i Leppävirta kommun Östra Finlands län, fi.: Päiväranta

Se även
Karlsvik (olika betydelser)